Пенги́лли () — фамилия в англоязычных странах. Известные носители:

 Пенгилли, Адам (род. 1977), британский скелетонист.
  (1918—1945), австралийская велосипедистка.
 Пенгилли, Кирк (род. 1958), австралийский музыкант, участник рок-группы INXS.
  (род. 1988), австралийская актриса и модель.

См. также 
  — невключённая община в штате Миннесота (США).